57-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 89 километров состоялась 23 сентября 1990 года. Победу одержал швейцарский велогонщик Томас Вегмюллер.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1990 на FirstCycling
 
 
  

1990 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1990 году
Сентябрь 1990 года